Джейкс — фамилия.

Носители фамилии 
 Джейкс, Брайан (англ. Brian Jacques; 1939—2011) — английский писатель
 Джейкс, Томас (англ. Thomas Jakes), известный как Ти Ди Джейкс (англ. T. D. Jakes; род. 1957) — неопятидесятнический епископ и телеевангелист; продюсер, актёр, публицист.

См. также 
 Джек
 Джекс
 Жак